Кумбрес-де-Сан-Бартоломе () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 145 км². Население — 459 человек (на 2010 год). Расстояние — 145 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы